Cornelis kan syfta på

 Cornelis Vreeswijk (1937–1987), en nederländsk-svensk trubadur, kompositör, poet och skådespelare
 Cornelis (namn) – ett mansnamn
 Cornelis (film) – en svensk dramafilm från 2010

Se även
 Cornelius